In 1963 werd het 31ste seizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbalklasse van Chili. Colo-Colo werd kampioen.

Eindstand

Externe link
RSSSF

1963
Competitievoetbal 1962/63